Hachberg ist der Name von
 Burg Hachberg, heute bekannt als Hochburg (Emmendingen), Burgruine bei Emmendingen-Windenreute im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg

von Hachberg ist der Name folgender Personen:
 Markgrafen von Hachberg und Hachberg-Sausenberg (Baden-Hachberg, Hachberg-Sausenberg), ein Geschlecht von der Hochburg (Emmendingen)

 Jakob III. (Baden-Hachberg) (1562–1590), Markgraf von Baden-Hachberg
 Heinrich I. (Baden-Hachberg) (1190–1231), Markgraf von Hachberg 
 Heinrich II. (Baden-Hachberg) (1232–1290), Markgraf von Hachberg 
 Heinrich III. (Baden-Hachberg) (1290–1330), Markgraf von Hachberg 
 Heinrich IV. (Baden-Hachberg) (1330–1369), Markgraf von Hachberg 
 Heinrich (Hachberg-Sausenberg) (1300–1318), Markgraf von Hachberg-Sausenberg
 Hesso (Baden-Hachberg) (1386–1410), Markgraf von Hachberg 
 Hugo (Hachberg-Sausenberg) (um 1426–nach 1444), Markgraf von Hachberg-Sausenberg
 Johann (Baden-Hachberg) (1386–1409), Markgraf von Hachberg 
 Otto I. (Baden-Hachberg) (1369–1386), Markgraf von Hachberg 
 Otto II. (Baden-Hachberg) († 1418), Markgraf von Hachberg 
 Otto I. (Hachberg-Sausenberg) (1302–1384), Markgraf von Hachberg-Sausenberg 
 Philipp (Hachberg-Sausenberg) (1454–1503), Markgraf von Hachberg-Sausenberg 
 Rudolf I. (Hachberg-Sausenberg) († 1313), Markgraf von Hachberg-Sausenberg
 Rudolf II. (Hachberg-Sausenberg) (1301–1352), Markgraf von Hachberg-Sausenberg
 Rudolf III. (Hachberg-Sausenberg) (1343–1428), Markgraf von Hachberg-Sausenberg
 Rudolf IV. (Hachberg-Sausenberg) (1426/27–1487), Markgraf von Hachberg-Sausenberg
 Wilhelm (Hachberg-Sausenberg) (1406–1482), Markgraf von Hachberg-Sausenberg